Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Helena Suková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Helena Suková.

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie Tier II s'est disputé à Indian Wells du 26 février au .

L'épreuve de simple voit s'imposer la favorite Martina Navrátilová. En finale, elle dispose en trois sets d'Helena Suková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA. 
      
La  de série, Conchita Martínez, est éliminée dès le  par Amy Frazier, laquelle se hisse jusque dans le dernier carré.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 1990)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1990
Indian Wells
Sport en Californie en 1990
Tennis aux États-Unis en 1990
Tennis en février 1990
Tennis en mars 1990